Ростислав Андреевич Братунь (7 января 1927, Любомль (Волынь) — 8 марта 1995, Львов) — украинский поэт, публицист и общественный деятель.

Биография 

Отец Андрей Братунь — известный волынский общественно-политического деятель, один из организаторов и лидеров партии «Сельсоюз», в 1922 избирался депутатом польского сейма от Любомля. В 1941-42 (при немцах) был директором украинской гимназии в Горохове, после войны работал завучем в школе. Мать — Оксана Ужвий, сестра известной украинской актрисы Наталии Ужвий.

Ростислав родился в Любомле, затем с семьей переехал в Стрильче. Утверждается, что в юности поддерживал связь с юношеской сетью ОУН. Печатался с 1946 года. Первый сборник стихов «Вересень» вышел в 1949. Р. Братунь пришел в поэзию как певец «Золотого Сентября» 1939 — воссоединения западноукраинских земель с Советской Украиной.

В 1950 году окончил Львовский государственный университет им. И.Франко. Член КПСС с 1954 года. Будучи главным редактором журнала «Жовтень» («Октябрь») в 1965-66, печатал произведения запрещенных режимом писателей, в частности Б.-И.Антонича и В.Гжицкого. Также положил начало постоянной рубрики «Пост имени Ярослава Галана», в которой разоблачались деяния украинских националистов. Сам сочинил ряд приключенческих произведений и памфлетов, в том числе разоблачавших подрывную деятельность бандеровцев из диаспоры: "Крапка без «і» (1959), «Людина розправляє крила» (1961), «Слово гніву» (1975). Писал слова к песням композитора Владимира Ивасюка.

С 1966 по 1980 год возглавлял Львовскую организацию Союза писателей. Был активным участником общественно-политических процессов на Украине. В 1980 году вышло его первое собрание сочинений: «Твори в 2—х томах».

В 1987 — стал «крестным отцом» «Общества Лева». В 1989 был избран народным депутатом СССР (первый демократический депутат от западного региона Украины), отстаивал украинскую национальную символику, был близок к российским «демократам».

В 1993 поднял украинский национальный флаг над «Гетманом Сагайдачным» — флагманом Военно-Морских Сил Украины.

Умер при загадочных обстоятельствах. По одной из версий, писателя отравили. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Награды 
 орден Дружбы народов (14.01.1977)
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)

Творчество 
Автор поэтических сборников:

 «Сентябрь» (1949),
 «Песнь о свободе» (1953),
 «Огонь» (1956),
 «Сын» (1958),
 «Буйноцвет» (1964),
 «Ватра» (1966),
 «Перекресток»(1969),
 «Паруса моей судьбы»(1971),
 «Грани возраста»,
 «Одержимость»(1976),
 «Цвет георгин» и др.

Братунь — автор либретто оперы «Зарево» (1975).

Источники 
 Часы остановились после полуночи. Ростислав Братунь: «Воля — долг, которого не заплатить…» / / Зеркало недели, № 1 (630), 13-19 января 2007
 Украинская советская энциклопедия. В 12-ти томах. / Под ред. М. Бажана. — 2-е изд. — К., 1974—1985.

Писатели Украины
Украинские писатели
Поэты Украины
Украинские поэты
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Похороненные на Лычаковском кладбище
Поэты СССР
Выпускники Львовского университета
Главные редакторы журнала «Дзвін» (Львов)